Смольный институт — первоначально: сокращенное название находившегося до 1917г. одноименного института благородных девиц, а после 1991г. также двух учебных заведений в Санкт-Петербурге, одно из которых позднее сделало название, включавшее слово "Смольный", неосновным.

Смольный институт:

1764-1917г.:

Смольный институт благородных девиц — размещавшееся в здании Смольного в Санкт-Петербурге первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. Основано Екатериной II и просуществовало в городе до октября 1917г. Смольный институт благородных девиц#После 1917 года.

После 1991г.:

Смольный институт Российской академии образования (с момента создания в 1998г. по 2008г. — Смольный университет. Остановки социальных городских автобусных маршрутов — №33  на Полюстровском пр. и № 137  на Лабораторной ул.  — носят прежнее название вуза: «Смольный университет» ).
Смольный институт свободных искусств и наук, позднее —  Факультет свободных искусств и наук (Смольный институт свободных искусств и наук) Санкт-Петербургского государственного университета

Примечания